FINITRADING, a.s. je akciová společnost, která patří mezi patnáct největších českých firem podle tržeb a mezi dvacet největších českých firem podle počtu zaměstnanců. Na konci roku 2012 byla majoritním akcionářem společností Třinecké železárny (96,7 %), Sochorová válcovna TŽ, Hanácké železárny a pérovny, Moravskoslezský kovošrot a Barrandov Studio. Největším akcionářem je slovenská společnost Minerfin (48,57 %), zbývajících 51,43 % drží fyzické osoby.

Historie 
Společnost Finitrading byla založena 26. září 1995, předsedou představenstva se stal Rudolf Ovčaří. Zakladatelem a jediným akcionářem byla švýcarská společnost TOFIN AG, v září 1996 její podíl odkoupili podnikatalé Tomáš Chrenek (34 %), Ľubomír Blaško (33 %) a Ján Moder (33 %). V roce 1996 společnost koupila za 444 milionů korun 50 % podíl v akciové společnosti R.F.G. V listopadu 1997 schválili akcionáři navýšení základního kapitálu společnosti, následně každý z nich prodal téměř polovinu svých akcií britské společnosti Steel Traders Limited registrované na ostrově Man, která se stala s podílem 48,57 % největším akcionářem společnosti.

Poznámky

Reference 

Firmy v Třinci
Firmy založené roku 1995